Робърт Морис може да се отнася за:

 Робърт Морис (предприемач) (1734-1806) – американски търговец и предприемач
 Робърт Морис (художник) (1931-2018) – американски скулптор и художник
 Робърт Тапан Морис (р. 1964) – американски програмист